Richard Baltzer kan syfta på:

* Richard Baltzer (1818–1887), tysk matematiker
 Richard Baltzer (1886–1945), tysk officer och poliskommendör